Истмейн 

Истмейн (река) — река в северо-западном Квебеке.
Истмейн (месторождение) — месторождение золота в бассейне одноимённой реки.
Истмейн (резервация) — резервация народа кри в устье реки Истмейн.